Lista hrabstw w stanie Tennessee obejmuje 95 jednostek administracyjnych.

Przypisy 

 
Tennessee